Querelle (von französisch la querelle:  Klage, Streit, von lateinisch querela: Beschwerde, Klage, zu queri: klagen) bezeichnet:
 einen Roman von Jean Genet, siehe Querelle (Roman)
 einen auf jenem Roman basierenden Film von Rainer Werner Fassbinder, siehe Querelle (Film)
 den historischen Kunststreit, siehe Querelle des Anciens et des Modernes

Siehe auch:
 Querele
 Querulant